Fransmossor (Ptilidium) är ett släkte av bladmossor. Fransmossor ingår i familjen Ptilidiaceae. 

Fransmossor är enda släktet i familjen Ptilidiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor